Lars Ericson kan syfta på:

Lars Ericson Wolke (född 1957), svensk militärhistoriker (tidigare Lars Ericson)
Lars Ericson (biolog) (född 1945), svensk botaniker

Se även 
Lars Eriksson
Lars Ericsson